Ел Чино има више значења:

 Ел Чино, Јонке (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чино (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чино (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чино (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чино (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чино (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чино (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чино, Хосе Виљегас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Чино (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чино (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чино, Рестауранте де Марискос (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чино (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чино (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чино, Сан Антонио де лос Чинос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чино (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чино (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чино (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Чино (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чино (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику